Akuapem (ou Akuapim) peut désigner :
 Akuapem, un peuple d'Afrique de l'Ouest ;
 akuapem, une langue d'Afrique de l'Ouest ;
 Akuapim sud et Akuapim nord, deux districts du Ghana.